Edward Miller (polski piłkarz)
 Edward Miller (dyrygent) – dyrygent i wojskowy 
 Edward Miller (piłkarz z Turks i Caicos)

Zobacz też